Deux personnages se sont fait connaître sous le nom de chevalier de Rohan :
 Louis de Rohan (1635 - 1674) ;
 Guy-Auguste de Rohan-Chabot (1683 - 1760).